Nopcsa se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Franz Nopcsa von Felső-Szilvás
 Franz Nopcsa von Felso-Szilvás